W.P. Fawcett va ser un ciclista britànic que es dedicà al ciclisme en pista. Competint com amateur, va guanyar una medalla de plata al Campionat del món de Velocitat de 1897 per darrere del danès Edwin Schraeder.

Referències 
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a cyclebase.nl

Ciclistes britànics